En physique, un débit permet de mesurer un volume ou une quantité de matière par unité de temps. Les exemples les plus courants sont un débit d'électrons (on parle alors d'intensité du courant) ou du débit d'un fluide à travers une surface.
 En hydrologie, un débit est le volume d'eau qu'un cours d'eau véhicule par unité de temps. Sa mesure relève de l’hydrométrie, branche de la métrologie relative aux mesures d'écoulement d’eau.
 En médecine, cette dernière définition appliquée au sang donne le débit cardiaque.
 Dans le domaine de la protection des rayons ionisants, le débit de dose mesure la dose absorbée par unité de temps en Gy/s (grays par seconde).
 En informatique et en télécommunications, on parle de débit binaire (bit rate en anglais).
 Le haut débit désigne un accès internet relativement rapide.
 En comptabilité générale (ou financière), débiter un compte revient à modifier le solde d'un compte par le crédit d'un autre compte.
 En pétrographie, le débit caractérise une roche à l'affleurement.
 Dans le domaine du sciage, le débit est une façon de découper le bois.
 Un débit de boisson est un café.